Алекса́ндр Алекса́ндрович Петро́в:
 Петров, Александр Александрович (1868—после 1917) — можайский городской староста, член IV Государственной думы от Московской губернии.
 Петров, Александр Александрович (1893—1942) — русский футболист.
 Петров, Александр Александрович (1934—2011) — советский и российский экономист, математик.
 Петров, Александр Александрович (род. 1951) — советский и российский художник.
 Петров, Александр Александрович (род. 1942) — государственный и общественный деятель, учёный, менеджер.